Mike Egener (né le  à Lahr/Schwarzwald en Allemagne) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Mike Egener participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2003. Il a été repêché en ,  au total par le Lightning de Tampa Bay au repêchage d'entrée de 2003.

En 2013, il est diagnostiqué souffrant du syndrome de Guillain-Barré.

Il prend sa retraite sportive en .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001|| Hitmen de Calgary || LHou ||52 ||1 ||0 ||1 ||91 ||6 ||0 ||0 ||0 ||5 
|-
| 2001-2002|| Hitmen de Calgary || LHou ||68 ||2 ||7 ||9 ||175 ||6 ||0 ||0 ||0 ||23 
|-
| 2002-2003|| Hitmen de Calgary || LHou ||40 ||2 ||8 ||10 ||210 ||3 ||1 ||0 ||1 ||8 
|-
| 2003-2004|| Hitmen de Calgary || LHou ||64 ||1 ||16 ||17 ||228 ||7 ||1 ||1 ||2 ||47 
|-
| 2004-2005|| Falcons de Springfield || LAH ||45 ||3 ||2 ||5 ||183 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006|| Chiefs de Johnstown || ECHL ||18 ||2 ||2 ||4 ||66 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006|| Falcons de Springfield || LAH ||38 ||2 ||1 ||3 ||142 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007|| Falcons de Springfield || LAH ||75 ||0 ||3 ||3 ||152 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| Sea Wolves du Mississippi || ECHL ||9 ||1 ||0 ||1 ||13 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| Admirals de Norfolk || LAH ||17 ||1 ||2 ||3 ||28 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| IF Björklöven || Allsvenskan ||6 ||0 ||0 ||0 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2009-2010 || Reign d'Ontario || ECHL || 65|| 11|| 18|| 29|| 189|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Everblades de la Floride || ECHL || 44|| 2|| 6|| 8|| 147|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Esbjerg fB Ishockey || AL Bank ligaen || 33|| 1|| 9|| 10|| 235|| 4|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2012-2013 || Coventry Blaze || EIHL || 56|| 3|| 12|| 15|| 164|| 4|| 0|| 3|| 3|| 8
|-
| 2013-2014 || Coventry Blaze || EIHL || 37 || 3 || 7 || 10 || 85 || 2 || 0 || 0|| 0 || 4
|-
| 2014-2015 || Coventry Blaze || EIHL || 41|| 2|| 6|| 8|| 89|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4

Références 

Naissance en septembre 1984
Naissance à Lahr/Schwarzwald
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur des Sea Wolves du Mississippi
Joueur du Reign d'Ontario (ECHL)
Joueur du IF Björklöven
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur du Coventry Blaze
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey
Défenseur de hockey sur glace